Queanbeyan (Nieuw-Zuid-Wales), een gebied in het zuidoosten van Nieuw-Zuid-Wales
Queanbeyan (LGA), een Local Government Area (LGA) in Australië
Queanbeyan (plaats), een plaats in Australië